Bismark Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bismark Mountain (Alaska)
 Bismark Mountain (Arizona)
 Bismark Mountain (Bonner County, Idaho)
 Bismark Mountain (Idaho County, Idaho)
 Bismark Mountain (Washington)